Аккола́да ( — объятие) :
 Акколада — церемония посвящения в рыцари или принятия в рыцарский орден.
 Акколада в музыкальной нотации — скобка, посредством которой соединяются две или несколько систем нотных линий.
 Акколада — картина известного художника-прерафаэлита Эдмунда Лейтона